Пуризм (, «чистый») — повышенная требовательность к сохранению классической эстетики, изначальной чистоты, строгости стиля, приверженности канонам в языке, искусстве, спорте и тому подобное.
 Пуризм в языке — преувеличенное стремление к чистоте литературного языка.
 Пуризм — течение во французской живописи и архитектуре конца 1910—1920-х годов.
 Пуризм — стремление к чистоте и строгости нравов, иногда используется вместо пуританства.
 Пуризм в кулинарии — стремление не менять традиционные рецепты этнических блюд.

См. также 
 Purism — американская IT-компания.